Лянь — китайская фамилия (клан). (Lian)

廉 — честный, бескорыстный. 连 — 330 фамилия.

Известные Лянь 
 Лянь По (廉頗) — известный военачальник княжества Чжао 赵国 Периода Сражающихся царств. Прославился в сражении против Цинь, в районе Чанпина. Скончался в городе Шоучунь (壽春) — столице княжества Чу.

Другое 
 Ляньцзян — река в провинции Гуандун.

См. также 
 Сто фамилий